Ранчо ел Чаро има више значења:

 Ранчо ел Чаро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Чаро (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Чаро (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Чаро (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику